Naoyuki Fujita (Fukuoka, 22 de junho de 1987) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Naoyuki Fujita começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe